Dyna (dj), geboren als Vishaal Lachman (1985), Surinaams-Nederlands dj
 Dyna Comp, compressor voor gitaren
 Dyna Blaster (1991), computerspel
 Toyota Dyna, kleine truck van het merk Toyota